Henry Somerset peut faire référence à 

 Henry Somerset (2e comte de Worcester) (v. 1496–1549), noble anglais
 Henry Somerset (1er marquis de Worcester) (av. 1590–1646), pair anglais, fils d'Edward Somerset,  comte de Worcester
 Henry Somerset (1er duc de Beaufort) (1629–1699/1700),  de Worcester, pair anglais
 Henry Somerset (2e duc de Beaufort) (1684–1714), fils unique de Charles Somerset, marquis de Worcester
 Henry Somerset (3e duc de Beaufort) (1707–1745), aussi connu comme Henry Scudamore, fils aîné du  de Beaufort
 Henry Somerset (5e duc de Beaufort) (1744–1803), fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (6e duc de Beaufort) (1766–1835), pair britannique et fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (7e duc de Beaufort) (1792–1853), pair britannique, soldat et fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (officier) (1794–1862)
 Henry Somerset (8e duc de Beaufort) (1824–1899), pair britannique, soldat et homme politique, fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (9e duc de Beaufort) (1847–1924), pair britannique et fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (1849-1932), homme politique britannique et troisième fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (10e duc de Beaufort) (1900–1984), pair britannique, fils du  de Beaufort
 Henry Somerset (12e duc de Beaufort) (né en 1952), fils et héritier du  de Beaufort
 Henry Plantagenet Somerset (1852–1936), pionnier pastoraliste et homme politique dans le Queensland, en Australie
 Henry de Somerset, doyen d'Exeter entre 1302 et 1307